Лавандовый брак () — фиктивный брак между двумя людьми разного пола, при котором один или оба партнёра являются гомосексуалами или бисексуалами.

Причины заключения брака 
Такой брак может заключаться с целью «прикрытия» своей истинной сексуальной ориентации для избежания социальной стигматизации или проблем с родственниками, а также для заведения «традиционной семьи», заключаться с целью продвижения по карьерной лестнице или приобретения определённых льгот, положенных государством для состоящих в браке граждан. Супруги гомосексуалов в таком браке на гей-сленге называются «бородой» (). Процент разводов в «лавандовых браках» довольно велик.

Одной из важнейших причин, побуждающих гомосексуальных людей вступать в разнополые браки, является желание иметь семью и детей. Другим фактором является интернализованная (внутренняя) гомофобия и «желание стать нормальным».

В лавандовом браке часто развиваются гармоничные отношения между супругами, основанные на дружбе и платонической любви. Некоторые гомосексуалы, решившие заключить лавандовый брак, сообщают о своей ориентации будущим мужьям и жёнам до свадьбы, другие — уже после. При этом, узнав о гомосексуальных похождениях супруга на стороне, люди могут чувствовать себя обманутыми и тяжело переживать по этому поводу. Многие гетеросексуальные люди, однако, вступают в браки с гомосексуалами противоположного пола совершенно осознанно. После рождения детей для многих из женатых гомосексуалов становится большой проблемой совершение каминг-аута перед собственными детьми.

См. также 
 Фиктивный брак
 Однополый брак
 Гёл-фаг и гай-дайк

Примечания

Литература 
 Frederick W. Bozett: Gay and lesbian parents. — Praeger, New York 1987. — ISBN 0-275-92541-2
 J. David Latham, Geoffry D. White: Coping with homosexual expression within heterosexual marriages: five case studies. // Journal of Sex & Marital Therapy, Band 4, Ausgabe 3, S. 198—212, 1978.
 Hans van der Geest: Homosexuality and marriage. // Journal of Homosexuality, Band 24, Ausgabe 3-4, S. 115—123, 1993.
 Elizabeth T. Ortis, Patrick R. Scott: Gay husbands and fathers: Reasons for marriage among homosexual men. // Journal of Gay and Lesbian Social Services, 1994.

Ссылки 
 Муж-гомосексуалист: каково это? // Новый взгляд, № 25, 12.09.1997
 Мой муж гомосексуалист? // Аргументы и факты
 Женщина и гей — друзья, враги, супруги // Bluesystem, 12.06.2006
 Жены гомосексуалов // Bluesystem, 29.03.2005

Формы брака
Сексуальная ориентация и общество
Сексизм